2 miejscowości w Polsce: 
 Wiśniewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo 
 Wiśniewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek